Die WTA Championships 2000 (auch als Chase Championships bekannt) waren ein Damen-Tennis-Teppichplatzturnier im Madison Square Garden in New York City. Das Hallenturnier war Teil der WTA Tour 2000 und fand vom 13. bis 19. November 2000 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2000
Tennisturnier in New York City
Madison Square Garden
Sportveranstaltung in Manhattan